Böhlke ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar M. Böhlke (* 1940), deutscher Schauspieler
 Erich Böhlke (1895–1979), deutscher Dirigent und Komponist 
 Eugenia B. Böhlke (1928–2001), US-amerikanische Fischkundlerin
 Hellmuth Böhlke (1893–1956), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 James E. Böhlke (1930–1982), US-amerikanischer Fischkundler
 Kristina Böhlke (* 1972), deutsche Politikerin (SPD)
 Norbert Böhlke (1955–2014), deutscher Politiker (CDU)

 Thomas Böhlke, Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer in Karlsruhe

Siehe auch:

 Bölke